Metlzerorgel (kathedraal Antwerpen) - België
 Metlzerorgel (University Church of St Mary the Virgin) - Oxford, Verenigd Koninkrijk
 Metlzerorgel (Grote of Sint-Jacobskerk) - Den Haag, Nederland
 Metlzerorgel (Grote of Jacobijnerkerk) - Leeuwarden, Nederland